Азиатский кубок вызова по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2012 года — первый турнир Азиатского кубка вызова среди молодёжи под эгидой ИИХФ, проходивший с 27 мая по 1 июня 2012 года в Сеуле, Республика Корея. Для участия в турнире была приглашена сборная команда МХЛ – «Красные Звёзды», которая представляла сборную России. Уверенную победу одержала именно российская команда, одержавшая четыре крупные победы. Россияне так и не позволили хоть раз поразить свои ворота, при этом сами забросили 57 шайб. «Серебро» выиграла сборная Японии, одолевшая в решающем матче сборную Республики Корея в овертайме со счётом 8:7.

Лучшим бомбардиром стал игрок сборной Японии, Макуру Фурухаси, набравший 17 (12+5) очков за результативность. Лучшими вратарями стали голкиперы российской сборной Василий Демченко и Всеволод Кондрашов, отразившие все броски по своим воротам.

Судьи 

ИИХФ утвердила 4 главных и 6 линейных судей для обслуживания матчей Азиатского кубка вызова по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2012 года.

Главные судьи
  Пэк Минхван
  Фон Гикайкит
  Мун Джэхён
  Александр Сергеев

Линейные судьи
  Цян Ду
  Фэн Лэй
  Казухиро Мицумото
  Ким Сухван
  Ким Хёнгву
  Эдуард Метальников

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+9).

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40% от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:

  Чен Чжин
  Томохиро Конно
  Шин Сангун
  Максим Шалунов
  Лу Лифень

Примечания

Ссылки 
 
 

Май 2012 года
Июнь 2012 года
Спорт в Республике Корея в 2012 году
М
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Республике Корея